Kukuruznik este un cuvânt rusesc derivat din "kukuruza", porumb. Este folosit pentru a denumit următoarele: 

 Avionul biplan Polikarpov Po-2, folosit ca avion școală, dar și în agricultură; 
 Avionul utilitar biplan Antonov An-2, folosit în agricultură, dar și pentru transportul de până la 12 pasageri, parașutiști sportivi sau pentru transportul de marfă; 
 Nikita Sergheevici Hrușciov, lider al Uniunii Sovietice (1953 – 1964), cunoscut pentru pasiunea cu care a sprijinit introducerea a culturii porumbului în toată uniunea, indiferent de condițiile specifice fiecărei regiuni.